Grandy ist der Familienname folgender Personen:

 Erroll Grandy (1921–1991), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fred Grandy (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 John Grandy (1913–2004), britischer Luftwaffenoffizier
 Theo Grandy (1919–1987), deutscher Journalist

Grandy ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grandy (Minnesota)
 Grandy (North Carolina)
 Grandy (Virginia)
 Grandy Park (Virginia)

Siehe auch:

 Granda
 Grandi